HMS Condor — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Названы в честь андского кондора.

 HMS Condor (1876) — 3-пушечная композитная канонерская лодка одноимённого типа. Спущена на воду в 1876 году. В 1889 году продана в частные руки. 
 HMS Condor (1898) — парусно-паровой шлюп одноимённого типа. Спущен на воду в 1898 году. Потерпел крушение в 1901 году.

Литература